Área micropolitana de Athens podría referirse a:

 Área micropolitana de Athens (Ohio)
 Área micropolitana de Athens (Tennessee)
 Área micropolitana de Athens (Texas)